Miejscowości w USA:
 Arrow Rock – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Arrow Rock (ang. Arrow Rock Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline